Pfundheller ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pfundheller (1869–1940), deutscher Vizeadmiral
 Josef Pfundheller (1813–1889), österreichischer Schriftsteller und Journalist

siehe auch: Heller (Münze)